Kišar è la dea mesopotamica del "basso". Pare corrispondere al pianeta Giove nell'Enūma eliš. Suo marito è Anšar.

Genealogia 
È figlia della dea Laḫamu che è a sua volta primogenita di Apsû. È la consorte di Anšar dalla quale ebbe Anum, Enki e Antu.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Divinità mesopotamiche
Divinità della terra